Río Valvanera puede hacer referencia a:

 Río Valvanera (afluente del Najerilla), curso de agua de la península ibérica, en La Rioja (España).
 Río Valvanera (afluente del Tormes), curso de agua de la península ibérica, en Castilla y León (España).